Le Métaure est un fleuve des Marches, en Italie
 Le Métaure est un ancien département de la république romaine
 La bataille du Métaure est une bataille de la Deuxième guerre punique